

Astronomia
 2075 Martinez – asteroide del sistema solare

Geografia 
 Martinez – comune argentino della provincia di Buenos Aires
 Martínez – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León
 Pedro Martínez – comune spagnolo della comunità autonoma dell'Andalusia
 Martinez – comune della contea di Contra Costa (California, Stati Uniti d'America)
 Martinez – census-designated place della Contea di Columbia (Georgia, Stati Uniti d'America)

Persone

Cognome composto
 Alfonso Martínez de Toledo – scrittore e presbitero spagnolo
 Andrés Javier Martínez Falazzini – ex calciatore uruguaiano
 Andrés Martínez Trueba – politico uruguaiano
 Diego Martínez Barrio – politico spagnolo
 Eduardo Martínez Somalo – cardinale 
 Francisco Javier Martínez Fernández – arcivescovo della Chiesa cattolica
 Francisco Martínez Cordero – cestista messicano
 Gregorio Martínez Sierra – scrittore, drammaturgo ed impresario teatrale spagnolo 
 Heitor Martinez Mello – attore brasiliano
 Isabel Martínez de Perón – politica argentina
 Javier Martínez Aginaga – calciatore spagnolo
 José Augusto Trinidad Martínez Ruiz più conosciuto con lo pseudonimo di Azorín – romanziere, saggista e critico letterario spagnolo
 Juan Martínez Silíceo – cardinale della Chiesa cattolica
 Lluís Martínez Sistach – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 Mario Vilella Martínez – tennista spagnolo
 Miguel Ángel Martínez Ovelar più noto come Miguel Martínez – giocatore paraguaiano di calcio a cinque
 Pietro Martínez y Rubio – arcivescovo cattolico spagnolo
 Roberto Martínez Rípodas detto Tiko – calciatore basco

Altro 
 Martinez – cocktail ufficiale IBA